Гидромаш:

 «Гидромаш» — российское предприятие по разработке и производству шасси и гидроагрегатов для летательных аппаратов; расположено в Нижнем Новгороде.
 «Гидромаш» — предприятие машиностроительного комплекса, расположено в городе Новокузнецке Кемеровской области.
 «Гидромаш» — предприятие машиностроительного комплекса в городе Салавате.
 Научно-производственное объединение «Гидромаш» — производственное предприятие в Москве, проектирующее и изготавливающее насосные агрегаты.